Abes Fork ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Abes Fork (Richland Creek), Fluss in Iowa
 Abes Fork (Grassy Creek), Fluss in Kentucky und Virginia